Вышнедереве́нский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Льговском районе Курской области Российской Федерации.

Административный центр — село Вышние Деревеньки.

История 
Статус и границы сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО в состав сельсовета включены населённые пункты упразднённых Кромбыковского, Малеевского и Цуканово-Бобрикского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации сельсовета

Муниципальные образования Льговского района
Сельские поселения Курской области